Attillus ist der Name von:

 Attilus (Sigillatatöpfer), südgallischer Sigillatatöpfer, 1. Jahrhundert
 Attillus (Mosaizist), römischer Mosaizist, 2. Jahrhundert